

Patronyme 

 Iván Raña (1979-), triathlète espagnol ;
 Mario Vázquez Raña (1932-2015), homme d'affaires mexicain spécialiste du sport et des médias et frère du suivant ;
 Olegario Vázquez Raña (1962-), homme d'affaires et un dirigeant sportif mexicain membre du Comité international olympique.
Patronyme hispanique